Thyge eller Tyge Brahe er navnet på flere personer:

 Thyge Axelsen Brahe (død 1523) til Tostrup i Skåne – dansk rigsråd
 Tycho Brahe (Thyge Ottesen Brahe) (1546-1601) – dansk astronom og sønnesøn til ovenstående
 Thyge Axelsen Brahe (1593-1640) – dansk hofjunker og brodersøn til ovenstående